

Geografia

Austria 
 St. Peter – dzielnica Linzu
 St. Peter am Hart – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 St. Peter am Kammersberg – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau
 St. Peter am Ottersbach – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 St. Peter am Wimberg – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 St. Peter im Sulmtal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg
 St. Peter in der Au – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 St. Peter ob Judenburg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal
 St. Peter-Freienstein – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben

Niemcy 
 St. Peter – dzielnica Dormagen
 St. Peter – dzielnica Norymbergi
 St. Peter – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 St. Peter – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Stany Zjednoczone 
 St. Peter – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 St. Peter – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
 St. Peter – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac

Zobacz też 
 Aspangberg-St. Peter
 Saint Peter
 Sankt Peter
 św. Piotr